Jan Kozak (ur. 1880) – polski chemik
 Ján Kozák (ur. 1954) – piłkarz słowacki, medalista mistrzostw Europy w barwach Czechosłowacji,
 Ján Kozák (ur. 1980) – piłkarz słowacki, reprezentant Słowacji, syn poprzedniego.
 Jan Kozak – absolwent Szkoły Orląt